Libertas (latin) betyder frihed og betegner herudover:
 Libertas (gudinde) – en romersk gudinde for frihed.
 Libertas (Danmark) – en dansk politisk forening for personlig frihed og fri markedsøkonomi.
 Libertas (Norge) – en norsk liberal organisation, der eksisterede 1947-88.

Libertas er også mottoet for staten San Marino.